Висока — топоним.

 Висока — село в Кырджалийской области Болгарии.
 Висока — село в Сорокском районе Молдавии.
 Висока — муниципалитет в районе Свитави Пардубицкого края Чехии.

См. также 
 Висока-Могила
 Висока-Поляна